

Film 
 Postcard – film del 2010 diretto da Kaneto Shindō

Musica 
 Postcard – singolo dei The Who del 1974
 Postcard – singolo di Steven Wilson del 2011
 Postcard Records – etichetta discografica britannica
 Post Card – album di Mary Hopkin del 1969